Почет:
 Почёт — см. Уважение. Также .
 По́чет — посёлок в Абанском районе Красноярского края